Fluortelomere sind polyfluorierte Stoffe, die zu den per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehören. Sie werden mittels Telomerisation hergestellt.

Fluorotelomere werden beispielsweise in Schäumlöschmitteln (AFFF), Lederschutzmitteln, fleckabweisenden Teppichen, Textilien, Antibeschlagsprays und -tüchern verwendet. Sie werden auf Papiere mit Lebensmittelkontakt aufgebracht, um diese resistent gegen die Aufnahme von Öl aus fettigen Lebensmitteln machen. Beispiele sind Mikrowellen-Popcorntüten, Fast-Food-Verpackungen und Pizzakartoneinlagen.

In der Umwelt und in Organismen können Fluortelomere in Perfluorcarbonsäuren (PFCA) umgewandelt werden.

Systematik 

Zu den Fluortelomeren gehören beispielsweise folgende Untergruppen:

 Fluortelomeriodide
 Fluortelomerolefine
 Fluortelomeralkohole
 Fluortelomercarbonsäuren
 Fluortelomersulfonsäuren
 Fluortelomersulfonamidalkylbetaine
 Fluortelomerethoxylate
 Fluortelomerphosphatmonoester
 Fluortelomerphosphatdiester

Einzelnachweise 

 
Stoffgruppe